Režie může být:

 režie – celková organizaci filmového (jevištního atd.) dění
 režie (ekonomika) – druh nákladů v podniku
 režie (informatika) – čas spotřebovaný na organizační úkony (v počítači)

Externí odkazy